Bun – pane dolce statunitense
 Bun  – un comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione del Midi-Pirenei
 Blood Urea Nitrogen  – azoto ureico nel sangue